HMCS Qu'Appelle je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Qu'Appelle (H69)
 HMCS Qu'Appelle (DDE 264)

in 
 CSTC HMCS Qu'Appelle

Qu'Appelle